Landsforeningen Autisme er en almennyttig organisation, som er stiftet i 1962 af en gruppe forældre i samarbejde med fagfolk. Det samarbejde kendetegner fortsat foreningen. Formålet med foreningen er at bedre forholdene for mennesker med autisme samt deres forældre og pårørende. Landsforeningen Autisme favner bredt indenfor: Informationsarbejde, kurser og konferencer for medlemmer og fagfolk, beskæftigelses- og botilbud og medlemsstøtte. Landsforeningen Autisme har derfor et samspil med pårørende, personer med autisme, skoler/institutioner, kredse, handicaporganisationer, kommunalpolitikere og Folketinget.

Foreningens politiske arbejde spænder vidt. Fra tilblivelse af love til opfølgning af den aktuelle, politiske dagsorden, som berører  målgruppen. Det er blandt andet inklusion, fleksjob- og førtidspensionsreform, beskæftigelse. 

Foreningen består i dag af 12.000 medlemmer og har domicil i Høje Taastrup. Den har en selvstændig ungdomsorganisation med navnet Autisme Ungdom. 

.

Opbygning og aktiviteter 

Landsforeningen Autisme er en demokratisk forening med lokalt valgsystem, og foreningen er opdelt i 16 kredse i Danmark samt en kreds i Grønland og en på Færøerne. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet som mødes en gang årligt i slutningen af oktober. Imellem repræsentantskabsmøderne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed..

Landsformanden er Kathe B. Johansen og de to næstformænd er Tinja Vandmose og Dorte Schandorph Jensen. 

Foreningen udgiver Autismebladet ti gange årligt og har en hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger om foreningen og autisme.

Landsforeningen Autisme udbyder kurser vedrørende autisme og afholder en gang årligt en stor autismekonference med mere end 750 deltagere. Kurser og konferencer udbydes af SIKON, som er Landsforeningen Autismes kursusafdeling.

Kredse

Autisme Ungdom

Autisme Ungdom er Landsforeningen Autismes selvstændige ungdomsorganisation for unge mellem 13-30 år. Formålet med foreningen er at udbrede viden omkring autismespektret blandt den almene befolkning, samt bedre forholdene for unge med en autisme spektrum forstyrrelse og deres unge pårørende. 

Autisme Ungdom er ikke godkendt som medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Landsforeningen Autismes hjemmeside
 SIKON 
 Autisme Ungdoms hjemmeside

Almennyttige organisationer